Hoste

Localidades 

Ilha Hoste

Hoste (Mosela)

Desambiguação